Три́на Тру́льсен Во́гберг (, урождённая Три́на Тру́льсен, ; ) — норвежская кёрлингистка.

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры (показательный вид спорта): бронза (1988).
 : серебро (), бронза ().
 : серебро (, , ), бронза (, , ).
 : золото (1979, 1980, 1982, 1989)..

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её брат-близнец — известный норвежский кёрлингист и тренер Пол Трульсен, скип мужской сборной Норвегии на Олимпийских играх  и  года. Её племянница (дочь Пола) — тоже известная норвежская кёрлингистка Пиа Трульсен.

Трина замужем за известным норвежским кёрлингистом, товарищем Пола по команде на его двух Олимпиадах Ларсом Вогбергом. Их сын Магнус Вогберг — в числе прочего, .

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года